Гауденций:

 Гауденций — древнегреческий теоретик музыки, автор трактата «Введение в гармонику».
 Гауденций (ум. 410) — святой Римско-Католической Церкви, епископ Брешии.
 Гауденций из Римини (ум. 360) — священномученик, епископ в Римини.
 Гауденций из Новары (ум. 418)— епископ Новары.

См. также
 , святая дева, мученица Римская, память 29 августа, 30 августа .

Примечания